Kasperi Sarikoski ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jonatan Sarikoski, (* 1990), finnischer Jazzmusiker, Schlagzeuger
 Kasperi Sarikoski, (* 1988), finnischer Jazzmusiker, Trompeter